Oort kan som auktorsförkortning betyda:

 Eduard Daniel van Oort
 Arend Joan Petrus Oort

Robotskapade auktorsförkortningar